

Toponyme 
 Sumberraute, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Luxe-Sumberraute ;
 Luxe-Sumberraute, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme